Данная статья представляет собой список футболистов, сыгравших за основной состав команды в Лиге чемпионов УЕФА 2015/2016 годов минимум один матч (не считая квалификационный раунд).

Курсивом выделены футболисты, отзаявленные по ходу сезона, жирным — вошедшие в команду сезона, опубликованную официальным сайтом УЕФА.

Группа A

«Реал» (Мадрид) 

* В ответном матче 1/2 финала «Реал» — «Манчестер Сити» мяч в свои ворота забил Фернандо.

«Пари Сен-Жермен» (Париж) 

* В матче 2-го тура «Шахтёр» — ПСЖ мяч в свои ворота забил Дарио Срна.

«Шахтёр» (Донецк) 

* «Шахтёр» проводит домашние матчи на стадионе в Львове в связи с напряжённой политической обстановкой в регионе.

«Мальмё» (Мальмё)

Группа B

«Вольфсбург» (Вольфсбург) 

* В 5-м туре ЦСКА — «Вольфсбург» мяч в свои ворота забил Игорь Акинфеев.

ПСВ (Эйндховен)

«Манчестер Юнайтед» (Манчестер) 

* В 6-м туре «Вольфсбург» — «Манчестер Юнайтед» мяч в свои ворота забил Жозуа Гилавоги.

ЦСКА (Москва)

Группа C

«Атлетико» (Мадрид) 

* В 3-м туре «Атлетико» — «Астана» мяч в свои ворота забил Денис Дедечко.

«Бенфика» (Лиссабон)

«Галатасарай» (Стамбул) 

* Так как на матчах под эгидой УЕФА запрещено использовать коммерческие названия, на время турнира стадион «Тюрк Телеком» называется «Али Сами Ен».

** В матче 2-го тура «Астана» — «Галатасарай» мяч в свои ворота забил Ненад Эрич.

«Астана» (Астана) 

* В матче 2-го тура «Астана» — «Галатасарай» мячи в свои ворота забили Хакан Балта и Лионель Кароль.

Группа D

«Манчестер Сити» (Манчестер) 

* Так как на матчах под эгидой УЕФА запрещено использовать коммерческие названия, на время турнира стадион «Этихад» называется «Сити оф Манчестер».

** В матче 1-го тура «Манчестер Сити» — «Ювентус» мяч в свои ворота забил Джорджо Кьеллини.

В матче 3-го тура «Манчестер Сити» — «Севилья» мяч в свои ворота забил Адиль Рами.

«Ювентус» (Турин)

«Севилья» (Севилья)

«Боруссия» (Мёнхенгладбах)

Группа E

«Барселона» (Барселона)

«Рома» (Рим)

«Байер 04» (Леверкузен)

БАТЭ (Борисов)

Группа F

«Бавария» (Мюнхен)

«Арсенал» (Лондон) 

* Так как на матчах под эгидой УЕФА запрещено использовать коммерческие названия, на время турнира стадион «Эмирейтс» называется «Эшбертон Гроув».

«Олимпиакос» (Пирей) 

* В матче 2-го тура «Арсенал» — «Олимпиакос» мяч в свои ворота забил Давид Оспина.

«Динамо» (Загреб)

Группа G

«Челси» (Лондон) 

* В матче 4-го тура «Челси» — «Динамо» (Киев) мяч в свои ворота забил Александар Драгович.

В матче 6-го тура «Челси» — «Порту» мяч в свои ворота забил Иван Маркано.

«Динамо» (Киев)

«Порту» (Порту)

«Маккаби» (Тель-Авив)

Группа H

«Зенит» (Санкт-Петербург)

«Гент» (Гент)

«Валенсия» (Валенсия) 

* В матче 3-го тура «Валенсия» — «Гент» мяч в свои ворота забил Стефан Митрович.

«Олимпик» (Лион)

См. также 
 Лига чемпионов УЕФА 2015/2016

Ссылки 
 Официальный сайт Лиги чемпионов УЕФА
 Статистика команд на сайте Чемпионат.com: Команды — Турнирная таблица — Плей-офф

состав